LSX peut désigner :
 LSX, le sigle pour Laos Securities Exchange, la Bourse de Vientiane (Laos) ;
 LSX, un groupe de musique power pop rock qui a été formé en 2000.